Первый дивизион Мальты 1922/1923 () — 12-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1922/1923
Мальта
Мальта
1922 год на Мальте
1923 год на Мальте